Ринкон-де-лос-Саусес () — город и муниципалитет в департаменте Пеуэнчес провинции Неукен (Аргентина), административный центр департамента.

История 
В этих местах существовали поселения в конце XIX — начале XX веков, однако сильное наводнение на , случившееся в 1914 году, снесло имевшиеся к тому моменту здания и уничтожило документы. Впоследствии долгое время эта территория служила лишь местом для занятий скотоводством.

В 1968 году здесь было обнаружено одно из крупнейших месторождений нефти в Аргентине. Посёлок нефтяников стал быстро развиваться, и уже в 1970 году получил статус города.

Примечания 

Города провинции Неукен